Robert Hobart (hrabia), 1760-1816
 Robert Hobart (baronet), 1836-1928

Zobacz też